Кратер Дебес (), не путать с кратером Дебус () — небольшой древний ударный кратер в северном полушарии видимой стороны Луны. Название присвоено в честь немецкого картографа Эрнста Дебеса (1840—1923) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Ньюком на западе; кратер Берцелиус на севере; кратер Гемин на северо-востоке; кратер Буркхардт на востоке-северо-востоке; кратер Клеомед на востоке-юго-востоке; кратер Траллес на юго-востоке и кратер Макробий на юго-западе. На западе от кратера располагаются Таврские горы, на северо-западе Озеро Сновидений, на юге-юго-востоке Море Кризисов, на юго-западе Залив Любви. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 31,9 км, глубина 1,05 км.

Кратер имеет циркулярную форму, значительно разрушен за длительное время своего существования. Вал сглажен, южная часть вала перекрыта сателлитным кратером Дебес A (см. ниже). высота остатков вала над окружающей местностью достигает 920 м, объём кратера составляет приблизительно 620 км³. Дно чаши сравнительно ровное, без приметных структур.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Дебес A относится к нектарскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Кратер Дебес на картер LAC-44
 Селенологическая карта окрестностей кратера
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны